Škoda Kamiq — субкомпактный кроссовер, выпускаемый чешским производителем Škoda Auto с 2018 года.

Описание 
Автомобиль Škoda Kamiq был представлен в Китае в апреле 2018 года. Серийно автомобиль производится с июня 2018 года. Занимает второе место в иерархии после Škoda Karoq.

В семейство с 2020 года также входит спортивный вариант Škoda Kamiq GT.

Галерея

Škoda Kamiq

Škoda Kamiq GT

Продажи

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт в Китае

Kamiq (Китай)